Verdrag van Kalisz (1343), vredesverdrag tussen Polen en de Duitse Orde
 Verdrag van Kalisz (1813), verbond tussen Pruisen en Rusland, gericht tegen Frankrijk